Trinity College w Dublinie
 Trinity College w Cambridge
 Trinity College w Oksfordzie